Гаврик Андрій Юрійович — штаб-сержант Державної прикордонної служби України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Гаврик Максим Степанович (1968—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврик Марія Миколаївна (1929 — після 1967) — українська радянська діячка, ланкова радгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Тарас Гаврик (* 1987) — український співак і теле- радіоведучий, засновник серії вечірок «НепроГафф Фест».